Aphanopleura capillifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen, och fick sitt nu gällande namn av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Aphanopleura capillifolia ingår i släktet Aphanopleura och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capillifolia